Niniwa – starożytne asyryjskie miasto
 Niniwa – prowincja Iraku
 Niniwa 5 – okres historyczny